«Сами по себе» — роман Сергея Болмата опубликованный в 2000 году издательством «Ad Marginem», одна из лучших авантюрных книг современной русской литературы. В журнальном варианте книга была издана «Новой Юностью» в 2000 году. Роман выдержал четыре издания на русском языке, два на французском (в 2003 году в издательстве Robert Laffont и в издательстве 10/18 в 2005 году), два — на немецком (Kippenheuer & Witsch, 2001 и 2017), был переведен на итальянский (Rizzoli, два издания — 2002 и 2003) голландский и венгерский языки, вошёл в длинный список Русского Букера и стал финалистом премии «Национальный Бестселлер». В Германии по роману была поставлена радиопьеса с успехом транслировавшаяся в течение многих лет по одному из центральных радиовещательных каналов.

Содержание 
Действие романа происходит в Санкт-Петербурге в конце девяностых годов. Пытаясь защитить свое кадровое бюро от посягательств организованной преступности, семейная пара пожилых частных предпринимателей постоянно попадает в нелепые ситуации. По ошибке они за большие деньги нанимают случайную богемную девушку по имени Марина, находящуюся на девятом месяце беременности, в качестве киллера. Марина, в свою очередь, стараясь преодолеть драматические последствия своего недавнего разрыва с начинающим поэтом Тёмой, с готовностью берется за дело. Для начала, она знакомится с объектом предполагаемого покушения, состоятельным бандитом Хариным, который немедленно в неё влюбляется и делает ей предложение, намереваясь отказаться от своего криминального прошлого и начать новую, безупречную в моральном отношении, жизнь. Чтобы вернуть себе Марину, убеждённому бездельнику Тёме приходится не только устроиться на работу коммивояжёром при магазине интимных товаров, но и вступить в персональный конфликт с организованной преступной группировкой. В конце концов, семейные ценности торжествуют несмотря даже на то, что попытка Марины и Тёмы обвенчаться в церкви по всем правилам православной традиции заканчивается гиньольным фарсом.

Художественные особенности произведения 
Одной из основных художественных особенностей романа русская критика называла его откровенно карнавальную, эксцентричную природу. Отмечалась также свойственная роману психоделическая многослойность ткани письма и использование жанра гротескного, абсурдистского триллера в качестве камуфляжа для более традиционной «картины нравов» базирующейся на «онтологическом конфликте поколений».

Отзывы и критика 
Роман вызвал многочисленные и крайне противоречивые оценки российской литературной критики. Ещё до выхода печатной версии произведения электронная публикация книги в Русском Журнале была охарактеризована как «культовая». Европейская критика отмечала изощренность конструкции романа, его визуальную изобретательность, визионерский стиль и иконоборческую иронию, кинематографичное письмо и едкий чёрный юмор произведения, отмечала многослойность образов романа и стремительность развития его сюжета, называла роман «памятником эпохе».

Академические исследования 
Роману была посвящена научное исследование «Живые языковые процессы в романе Сергея Болмата „Сами по себе“ (на фоне немецкого языка)», в котором анализируются живые языковые процессы современной русской прозы на материале произведения.

Библиографические особенности 
В первом издании романа на русском языке отсутствует эпиграф предпосланный второму изданию — цитата из интервью испанского художника Сальвадора Дали.

Примечания

Ссылки 
 Интервью автора, посвященное роману
 Ответы автора на вопросы читателей романа

См. также 
Карты, деньги, два ствола

Дилер (серия фильмов)

Брат

Беги, Лола, беги

Жмурки

Бумер

Отвязные каникулы

Литература русского зарубежья
Романы-триллеры
Литературные произведения на русском языке
Романы 2000 года
Литературные произведения по алфавиту